Kuna (ètnia), ètnia indígena de Panamà i Colòmbia
 llengua kuna, llengua parlada per l'ètnia kuna
 Kuna (moneda), moneda de Croàcia
 Kuna (Idaho), entitat de població de l'estat d'Idaho (Estats Units)